

Musique 
 Laibach est un groupe de musique industrielle slovène.
 Laibach est le premier album du groupe Laibach.

Toponyme 
 Laibach est l'ancien nom de la capitale slovène Ljubljana lorsque la ville faisait partie de l'empire austro-hongrois.